Тальское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тальское сельское поселение — в Тайшетском районе Иркутской области.
 Тальское сельское поселение — в Юргинском районе Кемеровской области.